Solferino bzw. Solférino steht für:

 Solferino, Ort in Italien
 Solférino, französische Gemeinde im Departement Landes
 den Ort der Entscheidungsschlacht des Sardinischen Krieges, siehe Schlacht von Solferino
 ein ehemaliges Panzerschiff der Französischen Marine, siehe Solférino (Schiff)
 einen Métro-Station in Paris, siehe Solférino (Métro Paris)
 eine ehemalige Bezeichnung einer Fußgängerbrücke in Paris, siehe Passerelle Solférino
 Solferino (Sauce), eine Sauce der italienischen Küche